Paul Flaherty ist der Name folgender Personen:

* Paul Flaherty (Drehbuchautor) (* 1945), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Regisseur 
 Paul Flaherty (Musiker) (* 1948), US-amerikanischer Saxophonist
 Paul Flaherty (Informatiker) (1964–2006), US-amerikanischer Informatiker und Elektroingenieur